Григоро́вский — фамилия. Известные носители:

 Григоровский, Николай Петрович (1830—1883) — исследователь-этнограф Нарымкого края, основоположник селькуповедения.
 Григоровский, Тарас Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3401; 15 февраля 1819.

См. также 
 Григорович